Le château de Dampierre peut désigner plusieurs châteaux français :

 le château de Dampierre à Dampierre-en-Yvelines dans les Yvelines ;
 le château de Dampierre à Dampierre (Aube)
 le château de Dampierre à Dampierre dans le Calvados ;
 le château de Dampierre à Dampierre-sur-Boutonne en Charente-Maritime ;
 le château de Dampierre à Dampierre-en-Burly dans le Loiret ;
 le château de Dampierre à Neuilly-l'Évêque dans la Haute-Marne ;

Voir aussi 
 le château Dampierre à Anzin dans le Nord.
 le château de Dampierre-Morains à Dampierre-sur-Loire, commune associée à Saumur.

Références 

Dampierre